Austriaccy biskupi katoliccy – lista duchownych rzymskokatolickich posiadających święcenia biskupie pracujących w Austrii bądź urodzeni w niej misjonarze. Dodatkowo członkiem Konferencji Episkopatu Austrii jest również nieposiadający sakry opat terytorialny Wettingen-Mehrerau.

Kościół katolicki w Austrii